Людингха́узен — многозначный термин:
 Людингхаузен — город в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия.
 Людингхаузен — старинный замок в городе Людингхаузен.
 Людингхаузен, Елена де — баронесса, директор модного дома Yves Saint Laurent в 1971—2002 годах. 
 Людингаузен-Вольф — баронский род Российской империи.